La Ligua kan syfta på följande platser:

Chile 

 La Ligua (ort), Región de Valparaíso, Petorca Province, 
 La Ligua (kommun), Región de Valparaíso, Petorca Province, 

Robotskapade Chileförgreningar